Frankrig deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august 2016.

Medaljer

Medaljevinderne 

* – Indikerer at atleten konkurrererede i den indledende runde, men ikke i finalen.

Multiple medaljevindere
Følgende atleter vandt flere medalje ved sommer-OL 2016

Konkurrenter

|  style="text-align:left; width:78%; vertical-align:top;"|
Følgende er en liste over antallet af konkurrenter, der deltager i legene. Bemærk, at reserver i fægtning, hockey, fodbold, og håndbold ikke tælles som atleter:

Svømning

Resultater

Referencer 

Lande ved sommer-OL 2016
2016